Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014), comtesse d'origine espagnole, cinquième reine des Belges, qui fut mariée avec le roi Baudouin de Belgique ;
 Jaime de Mora y Aragón (1925-1995), acteur espagnol.

Voir aussi